

Pessoas
James Doolittle
Charles Doolittle Walcott

Localidades
Doolittle (Missouri)
Doolittle (Texas)

Outros
Ataque Doolittle
Doolittle, álbum da banda de rock alternativo Pixies, de 1989.

Desambiguação